Vendetta – rodzaj zemsty
 Vendetta – rodzaj noża
 Vendetta – niemiecki zespół thrash metalowy
 Wendeta – opowiadanie Honoriusza Balzaka

Film 
 Vendetta – film z 1946 roku
 Vendetta – film z 1995 roku
 Vendetta – film z 1996 roku
 Vendetta – film z 1999 roku

Muzyka 
 "Vendetta" – piosenka zespołu rockowego Illusion
 "Vendetta" – piosenka zespołu rockowego Closterkeller 
 "Vendetta" – piosenka zespołu metalowego Slipknot
 Vendetta – album zespołu Mafia
 Vendetta – album amerykańskiego rapera Mica Geronimo
 Vendetta – drugi album wytwórni Ersguterjunge
  Vendetta – model gitary spod szyldu Dean Guitars 
 Vendetta – album fińskiego zespołu Celesty
 Vendetta – album zespołu XIII. století
 Vendetta – piosenka rapera Yung Lean
 Vendetta - piosenka rapera RAF Camora

Inne 

 Vendetta—była gra przeglądarkowa stworzona przez Gameforge AG

Zobacz też 
 V jak vendetta, Wendeta